Hegarsari (Kadungora), een plaats in Indonesië
Hegarsari (Sindangbarang), een plaats in Indonesië
Hegarsari (Pataruman), een plaats in Indonesië